Världscupen i nordisk kombination 1990/1991 hölls 15 december 1990 – 23 mars 1991 och vanns av Fred Børre Lundberg, Norge före Klaus Sulzenbacher, Österrike och Trond Einar Elden, Norge.

Tävlingskalender

Slutställning

Källor

Externa länkar 
 Tävlingskalender
 Zestawienie końcowe Tävlandeów
 Nationscupen 

Nordisk kombination
1990/1991
Nordisk kombination-säsongen 1990/1991